Laona ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laona (New York)
 Laona (Wisconsin), im Forest County
 Laona (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin
 Laona Junction, im Forest County, Wisconsin
 Laona Township (Illinois)
 Laona Township (Minnesota)